Borza V. Eszter, szül. Borza Eszter Virág (Sátoraljaújhely, 2005. augusztus 24. –) magyar írónő.

Hobbiíróként kezdte az alkotást 12 évesen. 5 regényt írt két év alatt, melyeket a Wattpadon mutatott be. Az ottani sikerek után úgy gondolta, a Camp-Feszt trilógia első kötetét elküldi több kiadónak. Az ekkor még mindössze 15 éves írónő művét végül a Könyv Guru kiadó jelentette meg 2021. július 5-én.

Élete 
2005. augusztus 24-én született Sátoraljaújhelyen, pedagógus és újságíró szülők gyermekeként. Élete első néhány hónapját a bodrogközi Ricsén töltötte, majd néhány hónapot Szerencsen, hároméves kora óta pedig Tiszaújvárosban, illetve Sajóörösön él. 

Iskoláit Tiszaújvárosban és Budapesten végezte/végzi. Alsó tagozatos kora óta részese az MCC FIT és az MCC KP programnak, elvégezte a Magyar Íróképző tanfolyamot.

Művei

Források 

https://www.instagram.com/eszter_borza/
https://konyv.guru/cimke/borza-v-eszter/

2005-ben született személyek
Élő személyek